

Cinema 
 Ricreazione - La scuola è finita (Recess: School's Out) – film del 2001 diretto da Check Sheetz
 Recess – film del 2004 diretto da Dave Kalstein

Geografia 
 Recess – villaggio della contea di Galway (Irlanda)

Musica 
 Recess Records – etichetta discografica
 Recess – album di Skrillex del 2014
 Recess – singolo di Skrillex del 2014
 Recess – album di Bbno$ del 2019

Televisione 
 Ricreazione (Recess) – serie animata